Перша ліга Словенії 2004—2005 — 14-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Словенії. Титул чемпіона вдруге поспіль здобула Гориця.

Учасники

Перший раунд 

 

Позначення:

Результати

Чемпіонська група 

Примітки: 
1. Клуб Публікум (Цельє) взяв участь у Кубку УЄФА 2005—2006 як переможець Кубку Словенії 2004—2005.
2. Клуб Олімпія (Любляна) відмовився від участі у наступному сезоні Першої ліги через фінансові причини.

Позначення:

Результати

Група на виліт 

 

Примітки: 
1. Клуби Мура та Любляна відмовилися від участі у наступному сезоні Першої ліги через фінансові причини.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Перша Ліга Словенії на soccerway 
 Перша Ліга Словенії на rsssf  

2004–2005
Словенія
Словенія
2004 у словенському спорті
2005 у словенському спорті